Alvin i wiewiórki (, oryginalnie znany pod roboczym tytułem jako The Chipmunks and Chipettes, od 2015) – francusko-amerykański serial animowany stworzony przez Janice Karman oraz zrealizowany przez Bagdasarian Productions i OuiDo! Productions. Serial wykonany techniką trójwymiarową CGI.

Premiera serialu odbyła się 14 sierpnia 2019 na niemieckim kanale Super RTL, a od 6 września 2019 jest emitowany na Nickelodeon Junior (niemieckiej wersji Nick Jr.). W Polsce serial zadebiutował 15 czerwca 2015 na antenie Nickelodeon Polska. Od 31 sierpnia 2015 roku serial jest emitowany w TV Puls 2.

Fabuła 
Serial opowiada o nowych perypetiach trzech rozśpiewanych wiewiórek – Alvina, Szymona i Teodora, którzy codziennie przeżywają zabawne i niezwykłe przygody. Ich ojcem jest David „Dave” Seville – menadżer oraz pisarz piosenek.

Bohaterowie 
 Alvin Seville – lider wiewiórek. Ubiera się w czerwoną bluzę z kapturem z żółtą literą A i bejsbolówkę. Uwielbia rozrabiać. Bywa samolubny i nieznośny. Nienawidzi mądrości Szymona, pani nauczycielki oraz Ptasia. Bardzo często stwarza kłopoty, w które się pakuje. 
 Szymon Seville – najmądrzejszy wiewiór. Ubiera się w niebieski sweter. Jest wysoki i chudy. Nosi okulary. Potrafi przewidywać porażki Alvina. Jest sympatyczny, i uprzejmy.
 Teodor Seville – najpulchniejszy wiewiór. Ubiera się w zieloną bluzę. Jest zabawny i wrażliwy. Uwielbia misie, i bywa wykorzystywany przez Alvina. Jego ulubionym programem jest Gadający Miś, czas zabaw.
 David „Dave” Seville – menadżer, pisarz piosenek oraz ojciec wiewiórek – Alvina, Szymona i Teodora. Bardzo pogodny i sympatyczny człowiek. 
 Brittany – piosenkarka oraz liderka zespołu „Wiewióretki”. Jest sekretarką pani dyrektor, przez co jest wrogiem Alvina. Jej motto to Różowy to cała ja. Bywa czasem złośliwa, ale ma dobre serce. Chociaż nigdy się nie przyzna - jest zakochana w Alvinie. 
Jeanette– piosenkarka oraz członkini zespołu „Wiewióretki”. Bywa wstydliwa. 
 Eleanor – piosenkarka oraz członkini zespołu „Wiewióretki”. Jest najbardziej wysportowana z dziewczyn. Uwielbia sport. Lubi także gotować.

Obsada 
 Ross Bagdasarian Jr. –
 David „Dave” Seville,
 Alvin,
 Szymon
 Janice Karman –
 Teodor,
 Brittany,
 Jeanette
 Vanessa Chambers – Eleanor

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie Nickelodeon Polska – Master Film
Nadzór merytoryczny: Katarzyna Dryńska
Wystąpili:
 Paweł Ciołkosz – Dave (odc. 1-130)
 Waldemar Barwiński - Dave (odc. 131-246)
 Józef Pawłowski – Alvin
 Przemysław Wyszyński – Szymon
 Maria Pawłowska – Teodor
 Marta Dylewska –
 Brittany,
 Annie
 Julia Kołakowska-Bytner – 
 Jeanette,
 Julie
 Joanna Pach-Żbikowska – Eleanor
 Grzegorz Kwiecień
 Jolanta Wołłejko
i inni

Lektor: Marek Ciunel

Spis odcinków

Przypisy 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Francuskie telewizyjne seriale animowane
Filmy z serii Alvin i wiewiórki
Seriale telewizyjne emitowane od 2015
Programy telewizji Nickelodeon